Trustenik kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Trăstenik, ort, Pleven, Obsjtina Dolna Mitropolija, 
 Trstenik (distrikt i Bulgarien, Ruse), Obsjtina Ivanovo, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar